Maria Dolorosa van Brabant, Belgische zalige, 13e eeuw
 Kapel van Lenneke Mare, kerk in Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel)